Сент-Андре́-ан-Виваре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сент-Агрев. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07212.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 230 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 143 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 107 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 107 активных работали 93 человека (57 мужчин и 36 женщин), безработных было 14 (4 мужчины и 10 женщин). Среди 36 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Военный мемориал (напротив церкви)
 Музей Беаты
 , исторический памятник с 12 октября 2007 года
 Замок Бом

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш